Hans Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Hans Fiedler (Kunsthistoriker) (1891–1989), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Fiedler (Maler) (1903–?), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler
 Hans Fiedler (Verbandsfunktionär) (1926–2008), deutscher Verbandsfunktionär
 Hans Herbert Fiedler (1907–2004), deutscher Sänger (Bass) und Schauspieler
 Hans Joachim Fiedler (1927–2022), deutscher Bodenkundler